Amerikai Egyesült Államok
 Bennington (Idaho)
 Bennington (Illinois)
 Bennington (Indiana)
 Bennington (Kansas)
 Bennington (Nebraska)
 Bennington (város, New Hampshire)
 Bennington (statisztikai település, New Hampshire)
 Bennington (New York)
 Bennington (Oklahoma)
 Bennington (város, Vermont)
 Bennington (statisztikai település, Vermont)
 Bennington megye (Vermont)